John Lyons (1900–1971) – amerykański hokeista
 John Lyons (ur. 1932) – brytyjski językoznawca
 John Lyons (ur. 1988) – amerykański skoczek narciarski